

Aziende 
Mammut Sports Group – azienda svizzera di attrezzature sportive

Cinema 
Mammuth – film del 2010 diretto da Gustave de Kervern e Benoît Delépine

Letteratura 
I Mammut Newton – serie prodotta dalla casa editrice Newton Compton

Spettacolo 
Mammuth – duo comico italiano

Zoologia 
 Mammut (Mammuthus) – genere della famiglia Elephantidae
 Mastodonte (Mammut) – genere della famiglia Mammutidae

Elettronica 
 Mammuth – tipo di morsetto elettrico, così detto dall'impresa che lo brevettò.

Altro 

 Mammut – montagna russa del parco divertimenti italiano Gardaland